Породица може бити:
 Породица, људска заједница
 Породица (биологија), таксономска категорија
 Породица (филм)
 Породица (серија)
 Породица (Морнарички истражитељи: Лос Анђелес), епизода

Види још 
 Фамилија